Hammersbach bezeichnet:

 Hammersbach, Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hammersbach (Grainau), Ortsteil der Gemeinde Grainau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Hammersbach (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Burgstall Hammersbach, abgegangene Turmburg bei Grainau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

 Hammersbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hammersbach (Loisach), rechter Zufluss der Loisach, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Hammersbach (Schmale Sinn), rechter Zufluss der Schmalen Sinn, Main-Kinzig-Kreis, Hessen